Slovo interpret může mít více významů:
 interpret (hudba) – v hudbě jde o člověka provozujícího hudbu, kterou složil jiný člověk nebo lidi
 interpret (software) – v informatice jde o software, který slouží jisté formě virtualizace

Externí odkazy